Simin (russisch Зимин, englisch Zimin) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Alexandrowitsch Simin (1900–1985), russischer Künstler
 Ilja Anatoljewitsch Simin (1972–2006), russischer Fernsehjournalist
 Jewgeni Wladimirowitsch Simin (1947–2018), russischer Eishockeyspieler, -trainer und -scout
 Maxim Igorewitsch Simin (* 1994), russischer Rennfahrer
 Sergei Iwanowitsch Simin (1875–1942), russischer Impresario und Operndirektor 
 Wiktor Michailowitsch Simin (1962–2020), russischer Politiker